Таннеро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південний схід від Парижа, 130 км на схід від Марселя, 95 км на північний схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 585 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1497,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Таннерон
 Таннерон на сайті французького Національного інституту географії
 Таннерон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Таннерон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Таннерон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Таннерон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар